Latas kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lattes, kommun, departementet Hérault i regionen Occitanien,

Mexiko 

 Las Latas (ort i Mexiko, Jalisco, Zapotlanejo), 

Robotskapade Mexikoförgreningar